Масенково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Масенково — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Масенково — деревня в Себежском районе Псковской области.